La Commune de Häädemeeste (en ) est une municipalité rurale d'Estonie située dans le Comté de Pärnu. Elle s'étend sur  et a  habitants au  janvier 2012.

Municipalité 
La municipalité regroupe un bourg et 20 villages:

Bourg 
Häädemeeste

Villages 
Arumetsa, Ikla, Jaagupi, Kabli, Krundiküla, Majaka, Massiaru, Metsapoole, Nepste, Orajõe, Papisilla, Penu, Pulgoja, Rannametsa, Sooküla, Soometsa, Treimani, Urissaare, Uuemaa, Võidu.

Références

Voir aussi

Liens internes
Communes d'Estonie

Liens externes

    Site de la commune de Häädemeeste

Häädemeeste